Der Fed Cup 2009 war die 47. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen der Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Die beiden Sieger spielen 2010 in der Weltgruppe und die Verlierer spielen 2010 in der Weltgruppe II
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen eines der qualifizierten Teams. Letztere setzten sich aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone zusammen. Die Sieger spielen 2010 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Russland – China

Frankreich – Italien

Vereinigte Staaten – Argentinien

Tschechien – Spanien

Halbfinale

Italien – Russland

Tschechien – Vereinigte Staaten

Finale

Italien – Vereinigte Staaten

Play-offs

Spanien – Serbien

Frankreich – Slowakei

Deutschland – China

Argentinien – Ukraine

Weltgruppe II

Erste Runde

Slowakei – Belgien

Schweiz – Deutschland

Serbien – Japan

Ukraine – Israel

Play-offs 

Vier Mannschaften hatten sich aus der Zonal Group I qualifiziert, zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Oceanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Belgien – Kanada

Estland – Israel

Polen – Japan

Australien – Schweiz

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2009
Austragungsort: Uniprix Stadium, Montreal, Kanada
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 21. bis 25. April 2009
Austragungsort: Parque del Este, Santo Domingo, Dominikanische Republik
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2009
Austragungsort: State Tennis Centre, Perth, Australien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 4. bis 6. Februar 2009
Austragungsort: State Tennis Centre, Perth, Australien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2009
Austragungsort: Coral Tennis Club, Tallinn, Estland
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 21. bis 25. April 2009
Austragungsort: Attaleya Shine Tennis Club, Antalya, Türkei
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 Die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 21. bis 25. April 2009
Austragungsort: Marsa Sports Club, Marsa, Malta
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 2009

2009
Tennisturnier 2009